Bod (Brașov) — comuna da Roménia
Demanda biológica de oxigênio — em inglês: Biochemical Oxygen Demand
Língua tibetana — cujo código ISO 639-2 é bod ou tib
Tibete — país cujo nome nativo bod